Parsons Green steht für:

 Parsons Green (Hammersmith and Fulham), Stadtteil des London Borough of Hammersmith and Fulham
 Parsons Green (London Underground), U-Bahnhof in London
 Parsons Green (Platz), Platz im Stadtteil Parsons Green